Пётр Еро́хин:
 Ерохин, Пётр Михайлович (1876—1938) — российский и советский физикогеограф, гидролог, метеоролог; профессор (1927).
 Ерохин, Пётр Михайлович (род. 1946) — российский учёный энергетик и управленец.